Zinser ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Zinser (1914–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Gillian Zinser (* 1985), amerikanische Schauspielerin
 Hans-Klaus Zinser (1912–1997), deutscher Gynäkologe und Pionier auf dem Gebiet der Zytodiagnostik
 Hans-Walter Zinser (1908–1972), deutscher Jurist, Kreishauptmann, Bundesrichter
 Hartmut Zinser (* 1944), deutscher Ethnologe und Religionswissenschaftler
 Julius Zinser (1879–1929), deutscher Fußballspieler
 Urban Zinser (1935–2018), deutscher Verwaltungsbeamter und Verbandsfunktionär
 Wolfgang Zinser (* 1964), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Zinsser
 Zinßer